Die 207. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  207. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  207. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  207. Sicherungs-Division (Wehrmacht)
  207ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  207. motorisierte Schützendivision

Liste militärischer Divisionen nach Nummern